A testőr (színmű) – Molnár Ferenc vígjátéka
 A testőr (film, 1918) – magyar némafilm
 A testőr (film, 1961) – japán film
 A testőr (film, 1979) – szovjet film
 A testőr (film, 1983) – francia film
 A testőr (film, 2006) – amerikai film
 A testőr (film, 2009) – amerikai Seagal-film